Алекса́ндр Зубко́в:
 Зубков, Александр Анатольевич (1901—1936) — авантюрист, «зять кайзера».
 Зубков, Александр Валерьевич (род. 1996) — украинский футболист.
 Зубков, Александр Владимирович (1913—1945) — Герой Советского Союза.
 Зубков, Александр Илларионович (1902—1978) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Зубков, Александр Юрьевич (род. 1974) — российский бобслеист.
 Зубков, Александр Юрьевич (род. 1957) — генерал-майор, начальник Тверского суворовского военного училища.